

Спаська сільська рада — сільське поселення, Сарактаський район, Оренбурзька область

Спаська сільська рада — колишня сільська рада, Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Спаська сільська рада — колишня сільська рада, Івано-Франківська область, Коломийський район
 Спаська сільська рада — колишня сільська рада, Івано-Франківська область, Рожнятівський район
 Спаська сільська рада — колишня сільська рада, Сумська область, Кролевецький район
 Спаська сільська рада — колишня сільська рада, Чернігівська область, Сосницький район